Abbàs o Al-Abbàs forma part del nom de molts personatges:

 Abbas I el Gran, xa de Pèrsia
 Abbas II, xa de Pèrsia
 Abbas III, xa de Pèrsia
 Abbas Ahval
 Abbas al-Musawi, religiós musulmà
 Abbas Attar, fotògraf iranià
 `Abbás Effendí, cap de la Fe Bahà'í
 Abbas El Fassi, polític marroquí
 Abbas Hilmi I, virrei d'Egipte
 Abbas Hilmi II, virrei d'Egipte
 Abbas Kiarostami, cineasta iranià
 Abbas Mirza, príncep persa
 Abbàs ibn Abd-al-Múttalib, oncle de Mahoma i fundador de la dinastia abbàssida.
 Abbàs ibn Abi-l-Futuh
 Abbàs ibn Firnàs, científic andalusí
 Abbàs ibn Nàssih
 Abbas Quli Khan
 Abbas Quli Mirza, príncep qajar
 Abbas Uddin Ahmed, cantant bengalí
 Abd-Al·lah ibn Abbàs
 Abu l-Abbas Ahmad, rei del Marroc
 Abu al-Abbas al-Mursi, sufí andalusí
 Abu l-Wafa Muhammad ben Muhammad ben Yahya ben Ismail ben al-Abbas al-Buzadjani
 Abu-l-Abbàs Àhmad III
 Abu-l-Abbàs Àhmed I
 Abu-l-Abbas Muhàmmad I
 Abu-l-Abbàs as-Saffah, califa abbàssida
 al-Abbàs ibn al-Àhnaf
 al-Abbàs ibn Mandil, governador de Xelif
 al-Abbàs ibn al-Hussayn aix-Xirazí
 al-Abbàs ibn al-Walid
 al-Abbàs ibn Amr al-Ghanawí
 al-Abbàs ibn Mirdàs
 al-Abbàs ibn Muhàmmad
 al-Abbàs ibn al-Mamun
 Ferhat Abbas, polític algerià
 Hisham Abbas, cantant egipci
 Hayam Abbas Al-Homi, escriptor africà
 Mahmud Abbas, polític palestí

El nom Abbàs també forma part del nom d'accidents geogràfics:

 Abbasabad, fortalesa safàvida
 Abbassabad, ciutat de la república de Nakhtxivan
 Abbasiyya, antiga ciutat de Tunísia
 Bandar Abbas, ciutat iraniana

Vegeu també, vinculat a aquest nom:

 Abbàssida, dinastia califal

Nota